Невостру́ев — фамилия. Известные носители:

 Невоструев, Александр Иванович (1806—1872) — протоиерей, настоятель Казанского собора в Москве, профессор Московской духовной академии.
 
 Невоструев, Капитон Иванович (1815—1872) — русский церковный историк, писатель, археограф, археолог, преподаватель, профессор.
 Невоструев, Николай Алексеевич (род. 1949) — российский историк, профессор ПГМУ.

См. также 
 Невструев